Paulus III van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (687-693)
paus Paulus III, paus (1534-1549)